Марк Спиколюк (;  1979) — засновник та басист групи Closet Monster з 1997 року до 8 грудня 2005 року. Closet Monster об'єднались для виступу на Wakestock 8 серпня 2009 року. Спиколюк заснував інді панк-рок лейбл Underground Operations у 1995 році.

Він з'явився на MuchMusic реаліті-шоу disBAND і зараз є суддею на YTV's The Next Star та буде участь в онлайн музичному колективі docu/show FromFarAndWide.Com. Марк зараз працює для Universal Music Canada та дочірнього лейблу як виконавчий директор A&R. Також він є президентом, засновником, та власником записувального лейблу Underground Operations. Спиколюк також працює для нового лейблу Gene Simmons, Simmons Records.

Музикант 
1995 : Special Ed/Public Display (гітара/вокал)
1997 : Sum41(бас-гітара)
1997—2007 : Closet Monster(бас-гітара/вокал)
2002 : Avril Lavigne(бас-гітара)

Дискографія Closet Monster 
 So Be It/Pure Unfiltered Anarchy — 1998
 A Fight For What Is Right — 1999
 Where The Fuck Is The Revolution — 2000
 Killed The Radio Star — 2002
 Built This City — 2003
 Rebuilt This City — 2004

Studio production credits 

 Abandon All Ships — Infamous — 2012 — продюсер
 DVBBS — Initio EP — 2012 — композитор, продюсер
 The Artist Life — Impossible — 2011 — композитор
 Abandon All Ships — Geeving — 2010 — композитор, продюсер
 Stereos — Stereos — Uncontrollable — 2010 — композитор, продюсер
 Stereos — Stereos — 2009 — продюсер/запрошений виконавець/композитор
 Chad Michael Stewart — Machete Avenue — 2008 — продюсер
 Protest the Hero — Fortress -2008 — продюсер
 These Silhouettes — Thomas EP — 2008 — продюсер
 Protest the Hero — Kezia — 2006 — продюсер
 The Brat Attack — 2006 — продюсер
 Closet Monster — Re-built This City — 2005 — продюсер/виконавець
 Protest the Hero — A Calculated Use of Sound — продюсер
 Closet Monster — Killed the Radio Star — 2003 — продюсер/виконавець
 Protest the Hero — Search for the Truth — 2003 — продюсер

Music Video appearances 

 Closet Monster — Mr.Holland vs. Acceptable Behaviour — виконавець
 Closet Monster — Corporate Media Death Squad — виконавець
 Avril Lavigne — Complicated — виконавець
 Avril Lavigne — Sk8er Boi — виконавець
 Protest the Hero — These Colours Don't Run — епізодична роль
 Alexisonfire — Waterwings (та ін. Poolside Fashion Faux Pas)
 Closet Monster — Mamma Anti-Fascisto — виконавець
 The Brat Attack — Mr. Capitalist — епізодична роль
 Closet Monster — Punk Rock Ruined My Life — виконавець
 Hostage Life — This Song Was Written By A Committee — епізодична роль
 Protest the Hero — Palms Read — Feature
 Lights — Drive My Soul — Role- The Spaceman
 Stereos — Summer Girl — епізодична роль
 Jhevon Paris — She Got Me — епізодична роль
 Stereos — She Only Likes Me When She's Drunk — епізодична роль
 Abandon All Ships — Geeving — епізодична роль

Universal music Canada A&R signings/roster 

 Hey Ocean
 Kobra And The Lotus
 Lights (musician)|Lights
 The Envy
 Reema Major
 Protest the Hero
 Stereos
 Down With Webster
 Jhevon Paris
 Abandon All Ships
 Kate Voegele
 Dan Hill and Manny Pacquiao

Underground Operations roster history 

 Marilyn's Vitamins
 Protest the Hero
 Closet Monster
 Bombs Over Providence
 Dead Letter Dept.
 Hostage Life
 I Hate Sally
 The Brat Attack
 These Silhouettes
 Aspirations
 Kathleen Turner Overdrive
 Means
 The Holly Springs Disaster
 Lights (musician)|Lights
 Machete Avenue
 Chad Michael Stewart
 The Artist Life
 Dean Lickyer
 Sam Bradley
 Kingdoms
 Abandon All Ships
 Diemonds

Примітки

Посилання 
 Underground Operations  Офіційний сайт

Авріл Лавінь
Українці Канади
Канадські рок-музиканти
Канадські гітаристи
Канадські продюсери
Персоналії за алфавітом
Бас-гітаристи